Jaszczur – powieść Balzaka
 jaszczur – rodzaj skóry
 Jaszczur – postać z komiksów Marvela
 jaszczur plamisty, jaszczur ognisty – salamandra plamista, płaz ogoniasty z rodziny salamandrowatych

Zobacz też
 jaszczurki – grupa gadów
 Jaszczurówka 
 Jaszczury – wieś w województwie wielkopolskim
 Inwazja jaszczurów – powieść Karola Čapka
 Związek Jaszczurczy
 Reptilianie